Крем може да се отнася за:
 крем – козметичен крем
 крем - храна, десерт, като крем брюле
 крем – растение

или
 Крема – град в Италия
 „Крема“ – марка българско свежо сирене от 1980-те